

Валя-Русулуй () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Лупшану.

Валя-Русулуй () — село у Фалештському районі.